Лю Сян (79 год до н. э. — 6 год до н. э.) — выдающийся китайский историк, текстолог, знаток старинных канонов времен династии Ранняя Хань.

Биография 
Родился в уезде Пэйсянь в семье, которая имела родственные и дружеские отношения с представителями правящей в империи Хань династии Лю. Был потомком Лю Цзяо, младшего брата Лю Бана, основателя династии. В юности переехал в Чанъань, где учился в тай сюэ, императорской академии. Получил превосходное образование. Лю составил первый каталог императорской библиотеки (Вэйлу), занимался редактированием канонов. За это получил сановный титул дафу. В 56 году до н. э. с большим трудом избежал смертной казни за его неудачную попытку сделать золото алхимическим способом. В 26 году до н. э. император Чэн-ди назначил Лю Сяна хранителем императорской библиотеки. На этой должности он наладил работу библиотеки. Разработал канонический формат для классических текстов, который стал нормой на протяжении последующих веков. Он оставался советником императоров империи Хань, пытался предотвратить влияния императрицы Ван. Скончался Лю Сян в столице в 6 году до н. э. Его дело продолжил сын Лю Синь.

Творчество 
Лю Сян был первым редактором Шань хай цзин («Книги гор и морей»), а также «Сюань-цзы» («Истории Сада»). Составил также исторические произведения «Жизнеописание знаменитых женщин» (расположены по группам «Звёздные матери», «Милостивые и мудрые», «Девственники и смиренные», «Красноречивые и умные», «Грешные и легкое») и «Жизнеописания выдающихся бессмертных».

Отражение в языке 
В китайском языке есть чэнъюй «любовь к драконам господина Е» (), образно означающий говорить, что любишь какую-то вещь или какое-то дело, тогда как в действительности не любишь. Он происходит из раздела «Смесь» () сочинения Лю Сяна «Синь Сюй» (). Там рассказывается, как в древние времена господин Е любил драконов: рисовал их на предметах быта, вырезал на стенах. Об этом узнал настоящий дракон, явился к дому господина Е и просунул голову в окно. Когда господин Е увидел дракона, лицо его почернело, он ноги в руки и убежал.

Источники 
 Leeuw, Karel van der, Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen, Amsterdam (Boom) 1994, ISBN 90-5352-088-0, гг. 149-150.
 Fei, Zhengang, "Liu Xiang". Encyclopedia of China (Philosophy Edition), 1st ed.
 Hawkes, David, translator and introduction (2011 [1985]). Qu Yuan et al., The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-044375-2
 Loewe, Michael. (1986). "The Former Han Dynasty," in The Cambridge History of China: Volume I: the Ch'in and Han Empires, 221 B.C. – A.D. 220, 103–222. Edited by Denis Twitchett and Michael Loewe. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-24327-0.
 Liexian zhuan (Biographies des Immortels célèbres), trad. Max Kaltenmark : Le Lie-sien tchouan, Pékin, 1953 ; rééd. Institut des Hautes Études chinoises, 1987.
 Lienü zhuan (Biographies des femmes célèbres), trad. an. : Exemplary Women of Early China. The Lienü Zhuan of Liu Xiang, trad. Anne Behnke Kinney, New York, Columbia University Press, 2014.
 Christofer Schipper, Recherches sur le taoïsme ancien

Примечания 

Историки Китая